Elisabet de Luxemburg (regent d'Hongria) (1409-1442), filla de Segimon I, i muller d'Albert II d'Alemanya, regent d'Hongris, Bohèmia i 
 Elisabet de Luxemburg (princesa de Thurn und Taxis) (1901-1950).
 Elisabet de Luxemburg (duquessa de Hohenberg) (1922)